45-й Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл 18 и 19 января 2014 года на крытом олимпийском катке М-Вейв, в Нагано, Япония. Всего участвовало 24 женщины и 26 мужчин из 13 стран. Личных рекордов и рекордов трека не было установлено. Чемпионат проводился накануне олимпийских игр, из-за чего в нём не приняли участие ряд известных спринтеров.

Рекорды чемпионата мира 
По состоянию на 1 января 2014 года

Мужчины

Женщины

Рекорды катка

Женщины

Мужчины

Призёры на дистанциях

Мужчины

Женщины

Итоговая классификация

Мужчины 
 После двух дистанций

Женщины 
 После двух дистанций

Примечания

Ссылки 
 Программа и результаты чемпионата

2014 год в конькобежном спорте
2014
Январь 2014 года
Спорт в Японии в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Нагано